Bonnal (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Doubs.
Bonnal (Luxemburg), een plaats in de Luxemburgse gemeente Esch-sur-Sûre.